El término monarca puede referirse a:

 Monarca, jefe de estado;
 la mariposa monarca Danaus plexippus;
 las aves pertenecientes a la familia Monarchidae;
 Monarca (1756), un navío de la Armada Española;
 Monarca (1794), un navío de la Armada Española;
 Club Atlético Monarcas Morelia, club mexicano de fútbol;
 Monarca, la serie es una serie de televisión web mexicana.